Ландберг (швед. Landberg) — фамилия. Известные носители:

 Ландберг, Карло (1848—1924) — шведский арабист.
 Ландберг, Свен (1888—1962) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908 и 1912.
 Ландберг, Фердинанд (1905—1995) — американский экономист и социолог, журналист.